P12 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 12, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament